Кёрёши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Кёрёш — река в юго-восточной Венгрии, левый приток Тисы. Крупнейший приток — Шебеш-Кёрёш (правый).
 Кёрёши, Йожеф (; 1844—1906) — венгерский статистик.
 Кёрёши, Чаба (род. 1958) — венгерский дипломат, председатель 77-й Генеральной Ассамблеи ООН.
 Кёрёши Чома, Шандор (1784—1842) — венгерский и румынский филолог-востоковед, основатель тибетологии.

См. также 
 :en:Korossy